CNews peut désigner :
 Continental News, un agrégateur de nouvelles ;
 CNews, chaîne d'information en continu, anciennement  nommée I-Télé ;
 CNews, quotidien gratuit français, anciennement nommé Direct Matin.